

Cinema e televisione 
 Almost Human – film del 1927 diretto da Frank Urson
 Milano odia: la polizia non può sparare – film del 1974 diretto da Umberto Lenzi, distribuito negli Stati Uniti con il titolo di Almost Human
 Almost Human – serie televisiva del 2013

Musica 
 Almost Human – traccia dell'album Love Gun dei Kiss del 1977
 Almost Human – traccia dell'album Abandon dei Deep Purple del 1998
 Almost Human – album dei Cripple Bastards del 2001

Altro 
 Almost Human – azienda di produzione di videogiochi